Kierpacz ist der Familienname folgender Personen:

 Mercedes Kierpacz (1985–2020), Opfer des Anschlags in Hanau vom 19. Februar 2020
 Roman Kierpacz (* 1961), polnischer Ringer